A böszörmény szó több dologra utalhat.
 böszörmények – népcsoport

Települések:
 Berekböszörmény, Hajdú-Bihar megye
 Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar megye